Список альбомов №1 в США в 1981 году (#1 1981 Billboard 200) включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки каждую из 52 недель 1981 года по данным старейшего музыкального журнала США Billboard.

История 
 15 недель (с перерывами) был № 1 альбом Hi Infidelity группы REO Speedwagon
 9 недель подряд на первом месте альбом Tattoo You группы Rolling Stones

Список 1981 года

См. также 
 Лучшие синглы США 1981 года по версии Billboard
 Список лучших альбомов США 1981 года (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 1981 году (Billboard)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Чарты Billboard 1981 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 1981 года